Oh, What a Knight est un film de Fred Hibbard sorti en 1919.
 Oh, What a Knight est un film d'animation produit par les studios Disney sorti en 1928.
 Oh, What a Knight est un film de Charley Chase sorti en 1937.
 Oh, What a Knight est le titre en langue anglaise du film d'animation La Belle et la boîte de Paul Driessen sorti en 1982.